Denumirea de Messner (Meßner, Mészner, Meszner, Mesner; variante: Mößner, Mössner, Mösner, Meßmer, Messmer, Mesmer, etc., înseamnă "paracliser, gropar, sacristan", menționate în Austria, Tirol, Baden-Wurttemberg) se poate referi la:

Oameni 
 Günther Messner (1946, Brixen  1970, Nanga Parbat), un alpinist din Tirolul de Sud, și un frate mai mic al Reinhold Messner 
 Heinrich "Heini" Messner (* 1939, Obernberg am Brenner), un cal de curse de schi din Austria 
 Johnny Messner (º  1970, Syracuse, New York), un actor american 
 Mirko Messner (* 1948, Slovenj Gradec), un politician austriac
 Reinhold Messner (* 1944, Brixen), un montaniard, alpinist și explorator montan italian din regiunea Tirolul de Sud

Referințe

Legături externe 
 Messner (verwandt.at), Mesner (verwandt.at), (verwandt.de), Mesner (verwandt.de), (familleunie.fr), (dynastree.com)
 Mößner (verwandt.at), Moesner (verwandt.de), Mößner, Moessner (familleunie.fr), Moesner, Mösner (dynastree.com)

Nume de familie germane
Nume de familie ocupaționale